Богучар — топоним:

Казахстан 
 Богучар — прежнее, до 29 марта 2007 года, название аула Шункыркол Осакаровского района Карагандинской области.

Россия 
 Богучар — город в Воронежской области